Tuomainen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Tuomainen (* 1971), finnischer Autor
 Marko Tuomainen (* 1972), finnischer Eishockeyspieler